Le Voleur de Venise (Il ladro di Venezia), film américano-italien de John Brahm sorti en 1950 ;
 Le Voleur de Venise (The Thief Lord), film luxembourgo-germano-britannique de Richard Claus sorti en 2006.